Громовержец, может означать:
 Громовержец — общее название языческих божеств, связанных с громом и молнией, в частности, у славян эпитет Перуна, у греков — Зевса и так далее.
 «Громовержец» — первоначальное наименование эскадренного миноносца «Изяслав».
 «Громовержец» — американский одноместный истребитель-бомбардировщик.
 Громовержец — название персонажа франшизы «Трансформеры», десептикон, трансформирующийся в реактивный самолёт.

См. также 
 Пиккер — бог-громовержец в эстонской мифологии
 Юпитер